Бетт () — имя и фамилия: 
 Бетт, Балдур (род. 1980) — исландский футболист, полузащитник.
 Бетт, Джим (род. 1959) — шотландский футболист.
 Бетт, Калум — исландский футболист.
 Бетт, Марк — кенийский спортсмен.
 Бетт, Николас (1990—2018) — кенийский легкоатлет, бегун.
 Бетт, Раймонд — кенийский спортсмен.
 Бетт, Франклин — кенийский политик.
 Бетт, Эммануэль (род. 1985) — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на длинные дистанции.